BMMF ist die Abkürzung für:

 Bovine Meat and Milk Factors, eine mögliche Ursache für Darm- und Brustkrebs
 Erste Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik, siehe ČKD

Abkürzung